A Telenor jelentései:

 Telenor Csoport, norvég távközlési vállalat
 Telenor Magyarország, mobilszolgáltató (volt Pannon GSM), 2022. március 1-től Yettel Magyarország
 Telenor Pakisztán, mobilszolgáltató
 Telenor Svédország, mobilszolgáltató